Loch Long (Argyll and Bute), een inham van de zee aan de westkust van Schotland dat deel uitmaakt van de Firth of Clyde.
 Loch Long (Highland), een inham van de zee aan de westkust van Schotland.